Az 1. FC Nürnberg II a nürnbergi német labdarúgócsapat 1. FC Nürnberg tartalékcsapata.

2005-ig a csapat neve 1. FC Nürnberg Amateur volt.

További információk 
A klub hivatalos honlapja
Weltfussball.de profié
Das deutsche Fußball-Archiv archív német tabellák 

1. FC Nürnberg